Cajander se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Aimo Kaarlo Cajander
 Aimo Kaarlo Cajander